Родригу Баррету де Оливейра (, так же известный под ником «Bamboo») — создатель языка программирования boo и Bamboo.Prevalence  — .NET-версии Prevayler.

Карьера 
С 1998 по 2002 год работал разработчиком ПО в Vesta Technologies. С октября 2004 года — по сентябрь 2009 — консультантом в db4objects, Inc. С сентября 2009 года работает программистом в Unity Technologies.

Примечательные факты 
Среди читателей его блога — Мигель де Икаса.

Примечания

Ссылки 
 Блог на Codehaus.org 
 Блог на Github.com  
 Аккаунт на Codehaus.org 

Википедия:Биографии современников
Создатели языков программирования